A Pedreira o Pedreira pueden referirse a:

A Pedreira 

 A Pedreira (Bergondo), lugar español de la parroquia de Cortiñán, del municipio de Bergondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Pedreira (Teo), lugar español de la parroquia de Calo, del municipio de Teo, provincia de La Coruña, Galicia.

Pedreira 

 Pedreira (Arteijo), aldea española de la parroquia y municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pedreira (Arzúa), aldea española de la parroquia de Dombodán, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pedreira (Boimorto), lugar español de la parroquia de Andabao, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pedreira (Brión), lugar español de la parroquia de Luaña, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pedreira (Felgueiras), antigua freguesia portuguesa del municipio de Felgueiras, distrito de Oporto.
 Pedreira (São Paulo), municipio brasileño del estado de São Paulo.
 Pedreira (Tomar), antigua freguesia portuguesa del municipio de Tomar, distrito de Santarém.
 Pedreira, Rande e Sernande, freguesia portuguesa del municipio de Felgueiras, distrito de Oporto.